Plac Solny (Wrocław) - marktplein in de Poolse stad Wrocław
 Plac Solny (Bydgoszcz) - marktplein in de Poolse stad Bydgoszcz